Plusieurs recensements ont eu lieu en 2010 :
 le recensement des États-Unis de 2010

 le recensement de 2010 en Russie